Witiaź Podolsk – rosyjski klub hokejowy
 Witiaź Podolsk – rosyjski klub piłkarski